

Mineralogia 
 Jhn – abbreviazione di johannsenite

Note